Boraceomyia är ett släkte av tvåvingar. Boraceomyia ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svampmyggor
Boraceomyia